Гладчук — українське прізвище. Відомі носії:

 Гладчук Антоніна Петрівна (1950) — українська радянська діячка, депутат ВР УРСР 10-11-го скликань.
 Гладчук Вадим Федорович (1975) — громадський діяч, політик, журналіст.
 Гладчук Олексій Олександрович (1937—2010) — педагог-організатор шкільної освіти на Донбасі, громадський діяч, ректор Інституту соціальної освіти (Донецьк).

Українські прізвища
Прізвища на -ук